Bittgebete gibt es in verschiedenen Religionen, so zum Beispiel

 im Christentum, siehe Fürbittengebet
 im Islam, siehe Duʿā'